Branton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Branton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire